

Талдибулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Кербулацький район, Жетисуська область
 Талдибулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Сиримський район, Західноказахстанська область